Scud  – seria radzieckich rakiet balistycznych
 R-11 (Scud-A) – radziecka rakieta balistyczna
 R-11M (Scud-A) – radziecka rakieta balistyczna
 R-17 (Scud-B) – radziecka rakieta balistyczna